Paonta Sahib ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Paonta Sahib befindet sich im Distrikt Sirmaur.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 25.183. Davon waren 78 % Hindus, 15 % Sikhs und 5 % Muslime.
Die Stadt liegt auf einer Höhe von  am Fuße des Vorderen Himalaya am rechten Flussufer der Yamuna. 

In der Stadt befindet sich der Gurdwara Gurdwara Paonta Sahib, eine bedeutende Stätte der Sikhs.

Klima 
Das Klima in Paonta Sahib ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1985 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,4 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Sirmaur